Topolski, Topolsky oder Topolska ist der Familienname folgender Personen:

 Adam (Szczepan) Topolski (* 1951)
 Barbara Maria Topolska(-Piechowiak) (* 1938), Historikerin
 Daniel Topolski (1945–2015), britischer Ruderer, Trainer, Sportreporter und Reiseschriftsteller.
 David Topolski (* 1984)
 Eric Emm (geb. Eric M. Topolsky) (* 1975, Pittsburgh)
 Feliks Topolski (1907–1989), Maler
 Jason Topolski (* 1975), US-amerikanischer Produzent, Synchronsprecher und Gamedesigner
 Jerzy Topolski (1928–1998), polnischer Historiker
 Joshua Topolsky (* 1977), US-amerikanischer Technikjournalist